Goussé est un patronyme porté notamment par :
 Thomas Goussé, (1627-1658 ), peintre français ;
 Henri Goussé (1872-1914), peintre, affichiste et illustrateur français ;
 Nicolas Goussé (né en 1976), joueur de football professionnel français.